Manuel Fernández-Cuesta, puede referirse a:

 Manuel Fernández-Cuesta Merelo (1899-1945), fundador del diario deportivo Marca. Periodista.
 Manuel Fernández-Cuesta Sánchez (1929-1999), periodista.
 Manuel Fernández-Cuesta Puerto (1963-2013), editor y periodista. Miembro del PCE.